El término olas puede referirse:

 al plural de ola, cada una de las ondas que se desplazan por la superficie de mares y océanos, puestas en marcha por el viento y la fuerza de gravedad;
 a la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), organización creada en 1967 en Cuba para coordinar a todos los movimientos revolucionarios latinoamericanos para tomar el poder en sus respectivos países;
 a Olaš, nombre croata de la ciudad de Kiskunhalas.